Alessandro Coppini (v.1465-1527), compositeur italien ;
 Aquilino Coppini (mort en 1629), musicien italien ;
 Fausto Eliseo Coppini (1870-1945), peintre italien.

Patronyme italien